Pokrovskaia peut faire référence à : 
 Tatiana Pokrovskaia (née en 1950),entraîneur en chef de l’équipe de natation synchronisée russe.
 Ligne Arbatsko-Pokrovskaïa, une ligne du métro de Moscou. 
 Rue Bolchaïa Pokrovskaïa, rue principale de Nijni-Novgorod.